Crânio humano - sinónimo de Caveira;
 João Caveira - Exu de Umbanda;
 Caveira com Cigarro Aceso - quadro de Vincent van Gogh;

Histórias em Quadrinhos

 Caveira Vermelha - personagem da Marvel Comics;

Localidades

 Praia da Caveira

 Caveira (Santa Cruz das Flores)

Desambiguação